«Университет» () — бывший белорусский женский футбольный клуб из города Витебск.

История 
Первая женская футбольная команда в городе Витебск была создана (при областной СДЮШОР профсоюзов по игровым видам спорта «Двина») в 1995 году под названием «Двина» и в Чемпионате Белоруссии 1995 года завоевала 4 место. По окончании сезона команда объединилась со студенческой командой Витебского государственного университета, имевшего хорошую материальную базу и вплоть до 2003 года выступала под названием «Университет-95». С 2004 года выступала под названием «Университет-Двина», а с 2006 года носила название «Университет». Финансовые проблемы клуба начались в октябре 2013 года с уходом с поста ректора ВГУ Александра Солодкова — безденежье привело к ликвидации клуба в 2015 году.
вклад в развитие Белорусского футбола
Благодаря отличным показателям клуба показанным в розыгрышах Кубка УЕФА команды Белоруссии уже через 5 лет, с начала первого розыгрыша Кубка УЕФА, были освобождены от участия в отборочных этапах. И тем удивительнее факт, что Чемпион Белоруссии 2009 года был отстранен от участие в Кубке УЕФА 2010/2011 года (выступал серебряный призёр ЧБ—2009 года).

Достижения 
титульные
 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
 чемпион (6): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
 серебряный призёр (3): 1998, 1999, 2001
 бронзовый призёр (2): 2002, 2003
 Кубок Белоруссии по футболу среди женщин
 обладатель (3): 2005, 2006, 2007
 финалист (1): 2008
 Кубок стран СНГ и Балтии
 обладатель (1): 2007
 Лига чемпионов УЕФА среди женщин/Кубок УЕФА
 участник стадии 1/16 или 2ОТ (3): 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010
 участник стадии 1/32 или 1ОТ (2): 2005/2006, 2008/2009

командные
 самая крупная победа: 20:0 («Двина», 2007)
 самое крупное поражение: 0:12 («Минск», 2013)

личные
 наибольшее количество матчей в чемпионатах за команду: О.Волкова (150)
 лучший бомбардир команды:
 в чемпионатах — Бузиноваen — 54 гола
 за сезон — Бузинова, Рыжевич (обе — по 28, 2007)

Игроки клуба 

  Ольга Анишковцеваen (2009)
  Инна Ботяновскаяen (2009—2010)
  Елена Бузиноваen (2007—2010)
  Анна Громолюк (2006—2011)
  Наталья Ивановаen

  Виктория Крылова (2000—2001)
  Екатерина Кучинская (2012)
  Марина Лис (2005—2006)
  Екатерина Луцкевич (2005—2006)

  Екатерина Миклашевич (2009)
  Ольга Новикова (2002—2005)
  Марина Пушкарёва (2006)
  Наталья Рыжевич (2006—2009)
  Ирина Третьяковаen

  Анастасия Хаванская (2009—2010)
  Одишика Чуквуджи (2007)
  Ирина Чукисова (2004—2005)
  Александра Якушевич
  Мария Ялова (2009)

Результаты выступлений

Выступления в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин

Примечание 

Женские футбольные клубы Белоруссии